Farao's uit het oude Egypte.
 Mentoehotep I, een nomarch uit thebe, 11e dynastie van Egypte. 
 Mentoehotep II, eerst nomarch, later een farao, 11e dynastie van Egypte.
 Mentoehotep III, een farao van de 11e dynastie van Egypte.
 Mentoehotep IV, een farao van de 11e dynastie van Egypte
 
 Een koningin
 Mentoehotep, koningin in de 13e dynastie van Egypte.